Suzuka se poate referi la:

 Municipiul Suzuka, o localitate în Japonia, în prefectura Mie.
 Circuitul Suzuka, un circuit de curse auto.

Vezi și
 Suzaka, un municipiu în Japonia, în prefectura Nagano.